Гранхас дел Рио има више значења:

 Гранхас дел Рио (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гранхас дел Рио (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику